Górzyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Górzyn, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Górzyn, un village dans la voïvodie de Lubusz

Voir aussi
en Pologne
 Gorzyń, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne